

Населені пункти та їхні частини
 Сплави — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Сплави — село в гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства
 Сплави — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Сплави — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Сплави — частина села Козьміце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Сплави — частина села Малошув у гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Сплави — частина села Пшеґіня в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Сплави — частина села Недзьвиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки